St. Mary's Bay, St. Marys Bay of Saint Marys Bay kan verwijzen naar:

 St. Mary's Bay (Newfoundland en Labrador), een baai van het Canadese eiland Newfoundland
 St. Marys Bay (Nova Scotia), een baai van de Canadese provincie Nova Scotia
 St. Mary's Bay (Devon), een baai en strand in de Engelse graafschap Devon
 St Mary's Bay (Kent), een kustdorp in de Engelse graafschap Kent
 Saint Marys Bay (Nieuw-Zeeland), een wijk van de Nieuw-Zeelandse stad Auckland